Het Embassy World Snooker Championship 1987 vond plaats van 18 april tot en met 4 mei 1987 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Joe Johnson was de titelverdediger. Steve Davis won zijn vierde wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 80.000,-
 Finalist: £ 48.000,-
 Halvefinalist: £ 24.000,-
 Kwartfinalist: £ 12.000,-
 Laatste 16: £ 6.000,-
 Laatste 32: £ 3.375,-
 Hoogste break: £ 8.000,-
 Maximumbreak: £ 80.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 127 - Steve Davis
 119, 114 - Jimmy White
 112 - Rex Williams
 109, 106, 105, 102 - Neal Foulds
 108, 102, 101 - Joe Johnson
 105, 103 - Mike Hallett
 103 - Stephen Hendry
 103 - Steve Longworth
 101 - John Virgo
 100 - Tony Meo
 100 - Ray Reardon

Opvallendheden
De finale tussen Steve Davis en Joe Johnson ging tussen dezelfde twee spelers die de finale een jaar eerder speelden. Dit was de eerste keer in de historie van het WK in Sheffield dat dezelfde twee spelers elkaar twee jaar op rij troffen in de finale.
Het World Snooker Championship 1987 was het laatste WK waarop zesvoudig wereldkampioen Ray Reardon actief was.

1987
Sport in 1987